Чемпіонат Уельсу з футболу 2015—2016 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Стартував 21 серпня 2015 року та тривав до 14 травня 2016 року. Чемпіоном вдесяте став Нью-Сейнтс.

Клуби

Учасники та стадіони

Тренери та спонсори

Перший раунд

Підсумкова таблиця 

 

  

 

Позначення:

Результати

Другий раунд

Підсумкова таблиця (чемпіонський раунд)

Результати

Підсумкова таблиця (втішний раунд) 

  
 

Примітки: 
1. Клубу Порт-Толбот Таун не вдалось отримати ліцензії Футбольної асоціації Уельсу на сезон 2016-17.

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 2016—2017

Півфінали

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 травня 2016

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 травня 2016

|}

Лідери чемпіонату

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт прем'єр-ліги
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2015—2016
Уельс
Уельс